Влади́мир Никола́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Владимир Николаевич (род. 1950) — российский врач, главный врач ГКБ имени С. П. Боткина.
 Яковлев, Владимир Николаевич (род. 1954) — российский военачальник, генерал армии.
 Яковлев, Владимир Николаевич (род. 1877) — российский художник, директор Одесского музея.